Az alábbi lista azon versenyzők nevét tartalmazza, akik 1950-től napjainkig részt vettek a Formula–1 világbajnokság futamain. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher tudhatja magáénak a bajnokság legtöbb rekordját, többek között 91 futamgyőzelmével, 155 dobogós helyezésével. 326 futamával Rubens Barrichello a legtöbb nagydíjon részt vett versenyző (1993 és 2011 között).

Az aktív versenyzők nevei félkövéren szerepelnek. Az egyéni világbajnokok kék háttérszínnel vannak kiemelve. Akik csak pénteki tesztpilótaként vettek részt egy-egy futam előtti rendezvényen, azoknak a nevei nincsenek feltüntetve. A versenyzők vezetéknevük szerint vannak sorba állítva. Frissítve a  után.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

A *-gal jelzett versenyzők csak az indianapolisi 500 futamain vettek részt, melyeket 1950 és 1960 között rendeztek a Formula–1-ben.

Autóversenyzés témájú listák
Versenyzo~k